Горбик — слов'янське прізвище. Персоналії:

 Горбик Володимир Миколайович — український політик, державний діяч, кандидат наук.
 Горбик В'ячеслав Олександрович — український історик, професор.
 Горбик Ольга Федорівна (нар. 1944) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Горбик Сергій Олександрович — український радянський льотчик-випробувач.
 Роман Горбик — український журналіст

Слов'янські прізвища